Битдаун-хардкор (также известен, как хеви-хардкор, брутальный хардкор, мошкор и тафгай) — подстиль хардкор-панка, содержащий в себе больше элементов метала, чем традиционный хардкор. Хеви-хардкор характеризуется экстрим-вокалом, гитарами с пониженным строем и большим количеством брейкдаунов.

Такие NYHC-коллективы, как Sick of it All, Cro-Mags, Agnostic Front, смешивали в своём творчестве хардкор и трэш-метал (данное сочетание называют «кроссовером»), и тем самым проложили путь для становления битдауна. Стиль окончательно сформировался в начале 1990-х годов с появлением групп Sheer Terror, Killing Time и Madball.

Характеристики 
Битдаун-хардкор характеризуется экстрим-вокалом, гитарами с пониженным строем, бласт-битами и большим количеством брейкдаунов. Стиль испытывает сильное влияние со стороны трэш-метала и, иногда, хип-хопa. По словам писателя Брайана Дж. Кочана, жанр «охватывает мистику суровой и тяжелой жизни рабочего класса в больших городах Америки».

История 
В начале 1980-х годов хардкор-панк быстро распространился с появлением таких групп, как Black Flag, Minor Threat и The Dead Kennedys. Когда вашингтонская хардкор-панк-группа Bad Brains переехала в Нью-Йорк, появилась нью-йоркская хардкор-сцена. По мере развития сцены начали появляться многие группы, которые оказали значительное влияние на хэви-метал и хип-хоп музыку.

Одним из самых ранних битдаун-хардкор групп была группа Breakdown из Йонкерса, Нью-Йорк, образованная в 1987 году. Они были частью новой волны нью-йоркских хардкор-групп, аналогичным образом расширяющих рамки жанра, таких как Sick of It All, Sheer Terror и Krakdown. Killing Time (тогда известная как Raw Deal), появилась примерно в то же время и играла в этом жанре. Killing Time выпустила свой дебютный альбом Brightside в 1989 году. Альбом сравнивали с группой Metallica. В конце 1980-х и начале-середине 1990-х годов также появились другие группы битдауна, такие как Sheer Terror, Madball, Judge и Maximum Penalty. Madball, одна из групп, положившая начало битдауну, выпустила свой дебютный альбом Set It Off в 1994 году.

В середине — конце 1990-х и начале 2000-х годов жанр битдаун играл все больше групп. Такие группы, как Strife, Shai Hulud, Bulldoze и Hatebreed, за это время стали довольно популярными. Strife стала одной из самых известных групп хардкор-сцены конца 1990-х годов. Bulldoze был влиятельной хардкор-группой. Shai Hulud выпустила свой дебютный альбом Hearts Once Nourished with Hope and Compassion в 1997 году. Hatebreed, одна из самых известных групп в жанре битдаун, выпустила свой дебютный альбом Satisfaction is the Death of Desire в 1997 году, что сделало их одной из самых известных групп на хардкор-сцене. Альбом разошелся тиражом не менее 150 000 копий. Второй альбом Hatebreed Perseverance (2002) отличался большим влиянием металкора.

Ссылки 

Направления хардкор-панка